Подсве́тка зда́ний и сооружений описывается в различных статьях Википедии:
 Архитектурное освещение
 Световой дизайн
 Акцентное освещение
 Иллюминация